А́йрен Ба́ркли (; 6 мая 1960) — американский боксёр-профессионал, выступавший в средних весовых категориях. Чемпион мира в средней (версия WBC, 1988—1989), 2-й средней (версия IBF, 1992—1993) и полутяжёлой (версия WBA, 1992) весовых категориях. Топ-боксёр рубежа 1980—1990-х годов.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в декабре 1982 года. В начале карьеры потерпел 3 поражения, в числе наиболее известных соперников в 1985 году победил Уилфорда Сайпиона, бывшего чемпиона Боксерской ассоциации Соединенных Штатов.

Чемпионский бой с Сумбу Камамбаем 
В октябре 1987 года вышел на бой за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA против  Сумбу Каламбая. Баркли проиграл по очкам.

Бой с Томасом Хирнсом 1 
В июне 1988 года Баркли вышел на ринг против знаменитого и очень сильного чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Томаса Хирнса. Баркли неожиданно нокаутировал противника в 3-м раунде. Бой получил статус «апсет года» по версии журнала «Ринг».

Бой с Роберто Дюраном 
В феврале 1989 года Баркли защищал свой титул против другого знаменитого боксёра — Роберто Дурана. Дуран, который до этого сам был нокаутирован Хирнсом, не был фаворитом в бою. Тем не менее Дуран ввязался в открытый бой и победил раздельным решением судей. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

Чемпионский Бой с Майклом Нанном 
В августе 1989 года Баркли встретился с непобеждённым чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Майклом Нанном. Нанн победил решением большинства судей.

Бой с Найджелом Бенном 
В августе 1990 года Баркли вышел против чемпиона в среднем весе по второстепенной версии WBO Найджела Бенна. Бенн нокаутировал противника в 1-м раунде. После этого Баркли поднялся во 2-й средний вес.

2 средний вес

Чемпионский бой с Даррином Ван Хорном 
В январе 1991 года Баркли нокаутировал чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии IBF Даррина Ван Хорна. Затем он поднялся в полутяжёлый вес.

Полутяжелый вес

Бой с Томасом Хирнсом 2 
В марте 1992 года Баркли вновь встретился с Томасом Хирнсом, который являлся чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA. Баркли выиграл раздельным решением, после чего вернулся во 2-й средней вес. Баркли является единственным человеком, кто победил Хернса дважды.

Бой с Джеймсом Тони 
В феврале 1993 года Баркли вышел на ринг против непобеждённого Джеймса Тони. Тони избил противника. В перерыве между 10-м и 11-м раундами угол Баркли отказался от продолжения боя. После этого Баркли вновь поднялся в полутяжёлый вес.

Бой с Генри Маске 
В октябре 1994 года Баркли проиграл в Германии непобеждённому чемпиону мира в полутяжёлом весе по версии IBF немцу Генри Маске.

Первый тяжелый вес 
В середине 1990-х годов Баркли выступал в 1-м тяжёлом весе, а в конце 1990-х годов поднялся в тяжёлый вес.

Тяжелый вес

Бой с Джерри Кутзее 
В июне 1997 года он сумел нокаутировать бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе, Джерри Кутзее.

Бой с Тревором Бербиком 
В июне 1999 года Баркли проиграл бывшему чемпиону мира в тяжёлом весе Тревору Бербику.

В конце карьеры Баркли потерпел 6 поражений подряд. После последнего поражения в июле 1999 года он ушёл из бокса.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации